Ме́йвезер () — фамилия:

Известные носители:
 Мейвезер, Роджер (1961—2020) — американский боксёр.
 Мейвезер, Флойд (род. 1977) — американский боксёр.

Другое 
 Тревис Мейвезер — персонаж вселенной «Звёздного пути».